Emmy Hennings (1885-1948), artiste allemande
 Gustavus Hennings (mort dans les années 1880), homme d'affaires allemand brièvement ministre d'un gouvernement fidjien
 Nancy Hennings (1971-), musicienne américaine
 Paul Christoph Hennings (1841-1908), mycologue allemand
 Rouwen Hennings (1987-), footballeur allemand
Patronyme anglais